Mattrup Å är ett vattendrag i Danmark.   Det ligger i Region Mittjylland, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Köpenhamn.

Mattrup Å går söderut från sjöarna Halle Sø och Stigsholm Sø till Gudenå. Den rinner genom kommunerna  Ikast-Brande, Horsens och Hedensted.

Källor 

Vattendrag i Region Mittjylland